Manuel steht für:

 Manuel, Vor- und Familienname (Namensträger siehe dort)
 Manuel (Valencia), Gemeinde in der Provinz Valencia in Spanien
 Manuel (Falkirk), Gemeinde in Falkirk in Schottland
 Manuel (Mondkrater), kleiner Mondkrater
 Manuel & Pony, Kinderband um Achim Rodewald (Das Lied von Manuel, 1979), siehe Pony (Band)
 Manuel-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
Filmtitel:
 Manuel (1937), US-amerikanischer Abenteuerfilm von 1937 mit u. a. Spencer Tracy
 Manuel (1984), Spielfilm von Peter Obrist
 Manuel (2017), Spielfilm von Dario Albertini

Siehe auch:
  Manuel und Amande
 San Manuel
 Manuell
 Manuelle
 Manuelinik